Czarny Las ist der Name folgender Orte in Polen:

 Czarny Las, Stadtbezirk von Ruda Śląska (deutsch Ruda O.S.), Woiwodschaft Schlesien, siehe Ruda Śląska#Stadtgliederung
 Czarny Las, Stadtteil und Schulzenamt von Woźniki (deutsch Woischnik), Woiwodschaft Schlesien
 Czarny Las, Dorf in der Gmina Ludwin, Woiwodschaft Lublin
 Czarny Las, Dorf in der Gmina Buczek, Woiwodschaft Łódź, siehe Buczek (Powiat Łaski)#Gemeinde
 Czarny Las, Dorf in der Gmina Drużbice, Woiwodschaft Łódź
 Czarny Las, Dorf in der Gmina Szadek, Woiwodschaft Łódź
 Czarny Las, Dorf in der Gmina Żytno, Woiwodschaft Łódź, siehe Żytno#Gemeinde
 Czarny Las, Dorf und Schulzenamt in der Gmina Góra Kalwaria, Woiwodschaft Masowien
 Czarny Las, Dorf und Schulzenamt in der Gmina Grodzisk Mazowiecki, Woiwodschaft Masowien
 Czarny Las, Dorf und Schulzenamt in der Gmina Sztabin, Woiwodschaft Podlachien
 Czarny Las (Mykanów) (Hilsbach), Dorf und Schulzenamt in der Gmina Mykanów, Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch:
 Czarnylas